Minardi M01 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный командой Minardi и построенный для участия в чемпионате  года.

История 
Презентация болида прошла в Барселоне, рядом с башней Torre Telefonica, которая является символом испанской телекоммуникационной компании Telefónica, которая являлась основным спонсором команды и, в частности, её испанского пилота Марка Жене.

Результаты гонок

Примечания

Литература 

Шасси Minardi Формулы-1